Campylopterus curvipennis est une espèce de colibris de la sous-famille des Trochilinae.

Taxonomie 

Il ne faut pas confondre cette espèce avec le Campyloptère pampa, qui était constituée des sous-espèces C. curvipennis et C. pampa. Suivant les travaux de Gonzalez  (2011), l'espèce est divisée en deux, et la sous-espèce pampa devient une espèce à part entière, Campylopterus pampa. Le Congrès ornithologique international répercute ce changement dans sa classification taxinomique version 2.8 (2011).

Distribution 
Cet oiseau est endémique du Mexique.

Habitat 
Ce campyloptère habite les forêts sempervirentes humides à semi-arides, les forêts secondaires, les forêts clairsemées et les jardins de fleurs.

Voir aussi

Références taxinomiques

Bibliographie 
 Gonzalez C., J.F. Ornelas & C. Gutierrez-Rodriquez (2011), « Selection and geographic isolation influence hummingbird speciation: genetic, acoustic and morphological divergence in the wedge-tailed sabrewing (Campylopterus curvipennis) », MC Evolutionary Biology, 11, 38. 

Trochilidae